Ye puede referirse a:
 Ye, el nombre de la vigésimo sexta letra del alfabeto español; (en desuso desde los años 70).
 Las lenguas ye, la familia de lenguas compuesta por las diez amazónicas;
 Ye, el núcleo de población perteneciente al municipio de Haría; o
 Ye, pronombre inglés.
 Kanye West, rapero estadounidense que cambió legalmente su nombre completo a Ye después de haberlo usado como apodo.